Calzolai – plurale di calzolaio

Corporazioni
 Arte dei Calzolai – arte Minore delle corporazioni di arti e mestieri di Firenze, Italia
 Gremio dei calzolai – antica corporazione di arti e mestieri della città di Sassari, Italia

Persone
 Oreste Calzolai – scultore italiano
 Renato Calzolai – ex calciatore e allenatore di calcio italiano

Altro
 Ponte dei Calzolai – ponte pedonale situato a Lubiana, Slovenia
 Torre dei calzolai – edificio storico di Sighișoara, Romania